O Primo Basílio, o romance de Eça de Queirós

Televisão
O Primo Basílio (minissérie), produção brasileira da década de 1980

Cinema
O Primo Basílio (1923), filme português
O Primo Basílio (1959), filme português
Der Vetter Basilio, telefilme da Alemanha Ocidental (1969)
Primo Basílio, filme brasileiro (2007) com Fábio Assumpção e Reynaldo Gianechinni

Desambiguação